Maroko kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Maroko, administrativ by, Jawa Barat,

Marocko 
 Marocko, självständig stat

Robotskapade Indonesienförgreningar